«Найти девушку» () — комедия режиссёра Джона Трента с  Джоном Кэнди и  в главных ролях. Фильм является сиквелом фильма », вышедшего в 1975 году. 

Премьера фильма состоялась в Канаде в ноябре 1976 года, а в США кинолента вышла в прокат в ноябре 1977 года.

Сюжет 
Дочь богатого бизнесмена похищена. На шефа полиции оказывают давление, чтобы он разыскал её как можно скорее. Он поручает офицерам Копеку и Бруму отыскать пленницу и вернуть её домой живой и здоровой.

Полицейские не догадываются, что похищение ложное. Богатый папочка нанял несколько громил из мафии, чтобы они похитили его девочку. Это было нужно ему, чтобы деньгами, как бы пошедшими на выкуп, оплатить свои игорные долги.

К несчастью для папы-бизнесмена, дочурка решила сбежать со своим приятелем, после чего её действительно похитили. Причём те, кого отец не нанимал.

В ролях

Источники

Ссылки 
  
  
  

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1975 года
Фильмы Канады 1975 года
Кинокомедии Канады
Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1976 года